Зухра) — женское имя арабского происхождения.

Известные носительницы 
 Зайнаб бинт Али — внучка пророка Мухаммеда.
 Зайнаб бинт Джахш — одна из жён пророка Мухаммеда.
 Зайнаб бинт Хузайма — одна из жён пророка Мухаммеда.
 Зейнаб ан-Нафзавия (год рождения неизвестен — умерла в 1071 или 1072 году) — жена владетеля Агмата.
 Зейнаб-бейим — политический деятель Сефевидского государства, дочь шаха Тахмаспа I.
 Зайнаб-биби Курбанова (1887—1928), политический и общественный деятель Таджикистана.
 Зейнаб Биби (1974—2018) — при жизни самая высокая женщина в Пакистане.

Другие значения 
 Зайнаб — 20-километровый ударный кратер на поверхности луны Сатурна — Энцелада.
 Зайнабиюн — бригада ополчения, выступающая в гражданской войне в Сирии на стороне правительственных войск.